Костюшковичи () — агрогородок в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Административный центр Костюшковичского сельсовета.

География 
Агрогородок расположен в восточной части Могилёвской области на правом берегу реки Добрость, недалеко от Кричева, административного центра района.

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 379 человек.

По состоянию на 1 января 2019 года население деревни составляло 395 человек (84 несовершеннолетних).

Примечания 

Агрогородки Кричевского района